

Geografia

Francia 
 Le Pont-Chrétien-Chabenet – comune nel dipartimento dell'Indre (Centro-Valle della Loira)
 Le Pont-de-Beauvoisin – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Pont-de-Beauvoisin – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Pont-de-Claix o Pont-de-Claix – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Pont-de-Montvert – ex comune ora frazione di Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère, comune nel dipartimento della Lozère (Occitania)
 Le Pont-de-Planches – ex comune ora frazione di La Romaine, comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Le Pont – frazione di L'Abbaye, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Pagine correlate 
Le Pont-de-Beauvoisin
Pont